Kim Hjonszu (1973) dél-koreai labdarúgó, olimpikon
 Kim Hjonszu (1988) olimpiai bajnok dél-koreai baseballozó